Der Begriff Schulmädchen bezeichnet:
 im eigentlichen Wortsinn ein Mädchen im schulpflichtigen Alter
 eine Fernsehserie, siehe Schulmädchen (Fernsehserie)

Siehe auch:

 Schulmädchen-Report